Рома́н Те́рехов: Терехов, Роман Иванович (род. 1963) — советский и российский легкоатлет-многоборец.
 Терехов, Роман Яковлевич (1889—1979) — советский партийный и политический деятель.